Fældning har flere betydninger:
 Det kan henvise til fugles fjer, se fjer#Fældning
 Det kan henvise til pelsdyr, der skifter fra sommer- til vinterpels eller omvendt
 Fældning (kemi), at danne et uopløseligt stof veat blande andre, opløste stoffer
 Fældning (skovhugst), det at fælde træer
 Fældning er indenfor fodbold også et synonym for en tackling